Bahamontes is een Belgisch Nederlandstalig tijdschrift over wielrennen.

Historiek 
De eerste editie van Bahamontes, vernoemd naar de Spaanse wielrenner Federico Bahamontes, verscheen op 21 maart 2013 en werd uitgegeven door uitgeverij Cascade met als eindredacteurs Jelle Vermeersch en Jonas Heyerick. Het wielermagazine verschijnt viermaal per jaar.

In mei 2015 won het tijdschrift brons in de categorie magazines van de European Design Awards.

Edities

Externe link 
 Officiële website

Vlaams tijdschrift
Sportmedia in België
Wielersport in Vlaanderen
Cascade